porażenie postępujące, jedna z postaci kiły układu nerwowego
 postępujące porażenie nadjądrowe (zespół Steele'a-Richardsona-Olszewskiego)